Der Skisprung-Grand-Prix 2005 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Skispringen 2005) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 6. August 2005 und dem 11. September 2005 ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der an sieben verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Grand-Prix bestand aus einem Team- und acht Einzelwettbewerben, von denen sieben Wettbewerbe in Europa und zwei in Asien stattfanden. Den Sieg in der Gesamtwertung konnte der Tscheche Jakub Janda vor den Österreichern Wolfgang Loitzl und Thomas Morgenstern erringen. Der Titelverteidiger Adam Małysz aus Polen belegte den 42. Platz. Die Nationenwertung gewann zum fünften Mal in Folge das Team aus Österreich vor Tschechien und Deutschland.

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
Skisprung-Weltcup 2005/2006
Skisprung-Continental-Cup 2005/06

Weblinks 

 Nationenwertung (PDF; 26 kB)

Skisprung-Grand-Prix
Fisgrandprix Skispringen